Трес-Лагоас:

 Трес-Лагоас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Трес-Лагоас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.